Loreley steht für:

 Loreley, ein Felsen im Rhein und eine literarische Figur
 Lore Lay, Ballade von Clemens Brentano (1800)
 Die Lore-Ley, Gedicht von Heinrich Heine (1824)
 Loreley (Alexander Nix), Roman von Alexander Nix (1998)
 Loreley (Opernfragment), Opernfragment von Felix Mendelssohn Bartholdy
 Verbandsgemeinde Loreley im Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Bereich Loreley, ein Weinbaubereich
 Loreley, eine deutsche Automarke (1905–1918) der Rud. Ley Maschinenfabrik
 Fähre Loreley, eine Rheinfähre zwischen Sankt Goarshausen und Sankt Goar
 Loreley (Schiff, 1912), Schiff, das zeitweise in Berlin als Fahrgastschiff genutzt wurde
 Loreley (Schiff, 1963), ein 1963 gebautes Ausflugsschiff der Köln-Düsseldorfer
 Loreley (Schiff, 1996), ein 1996 gebautes Ausflugsschiff der Köln-Düsseldorfer

 (165) Loreley, ein Asteroid
 Loreley (Coburg), eine Traditionsgaststätte in Coburg
 Rheinhotel Loreley, Hotel in Königswinter

Lorelei steht für:
 Lorelei, ein Kanonenboot der Kriegsmarine, siehe Artevelde (Schiff, 1940)
 Lorelei, ein Schiff der Nostalgieschifffahrt Wörthersee
 Lorelei – I-507, japanischer Kriegsfilm von Shinji Higuchi aus dem Jahr 2005 

Siehe auch:
 Die schwarze Lorelei